lengtegraad
 Longitude (boek)
 Longitude (tv-serie), gebaseerd op het boek
 Longitude (2000), Britse film